La Prefectura d'Atenes () era una de les prefectures de Grècia. Formava part de la Perifèria d'Àtica i la Súper prefectura Atenes-Pireu. La capital de la prefectura era la ciutat d'Atenes. Després de la Prefectura de Lèucada, era la segona més petita de Grècia, però era també el més populós i el més densament poblat. Ocupava la part central de l'aglomeració d'Atenes. Els seus límits eren els municipis de Chaidari a l'oest, Ekali al nord, Penteli a l'est, i Glifada al sud. Feia frontera amb la Prefectura d'Àtica Oriental al nord-oest, est i sud-est, Prefectura d'Àtica Occidental al nord-oest, i Prefectura de El Pireu i el Golf Sarònic a l'oest.

Unitats perifèriques 
El 2011 la prefectura va quedar abolida, i d'aleshores ençà el territori va quedar dividit de la següent manera:

 Atenes Meridional

 Atenes Occidental

 Atenes Central

 Atenes Septentrional

Municipis i comunitats 

{| class=wikitable
| valign=top | Municipalitats de la prefectura d'Atenes

Enllaços externs 

 Lloc web oficial 

Atenes